Tafí del Valle (Tucumán), een plaats in de Argentijnse provincie Tucumán
 Tafí del Valle (departement), een departement van de Argentijnse provincie Tucumán